Wojsławice heißen folgende Orte in Polen:

 Wojsławice (Brzeźnica) (dt. Altenau), Dorf im Powiat Żagański der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Brzeźnica (Powiat Żagański)
 Wojsławice (Zduńska Wola), Dorf im Powiat Zduńskowolski der Woiwodschaft Łódź; siehe Zduńska Wola (Landgemeinde)
 Wojsławice (Powiat Chełmski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Chełmski der Woiwodschaft Lublin
 Wojsławice (Niemcza) (dt. Woislowitz, 1936–1945 Eibenhof), Dorf im Powiat Dzierżoniowski der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Niemcza
 Wojsławice (Byczyna) (dt. Woislawitz, 1936–1945 Kirchlinden), Dorf im Powiat Kluczborski der Woiwodschaft Oppeln; siehe Gmina Byczyna